La  du Tour d'Espagne 2007 a eu lieu le 6 septembre. Le parcours de 195 kilomètres relie Reinosa à Logroño.

Récit 
Au vu de son parcours majoritairement descendant et sans côte référencée, cette étape semble promise à un sprinter. Magnus Bäckstedt, Yuriy Krivtsov, José Antonio López et Stéphane Augé s'échappent dès les premiers kilomètres, et vont compter jusqu'à près de neuf minutes d'avance. Le peloton garde néanmoins la maîtrise de la course et revient sur les échappés à sept kilomètres de l'arrivée. Un impressionnant train bleu emmène Alessandro Petacchi, mais c'est une fois de plus Óscar Freire qui s'impose, devant Koldo Fernández et Angelo Furlan.

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 2007

Liens externes 
 Le Tour d'Espagne 2007 sur le site officiel du Tour d'Espagne
 L'étape sur cyclingnews.com

06
2007-06
2007, 06
2007, 06